Fernan Gudiel (Esteban, Hambran, Toledo, Espanha 1185, – Toledo 1278, ) foi um fidalgo e Cavaleiro medieval do Reino de Castela. Exerceu o cargo de Meirinho da Casa Real em Toledo. Encontra-se sepultado na Catedral de Santa Maria de Toledo, Capela de Santo Eugénio.

Relações familiares 
Casou com Urraca Viegas Barroso (c. 1190 -?) de quem teve:

Maria Fernandez Gudiel casada com Garcia Ibañez (Castela-La Mancha, Toledo, 1230 - 16 de Janeiro de 1260), o Yanez de Toledo, filho de Juan Perez de Toledo. 

Nobres da Espanha